Detta är en lista över Islands statsministrar.

Listor

Islandsminister 1904–1917

Islands statsminister

Referenser

Noter 

Bildanden 1917
Politik i Island
Statsministrar
Island
Islands statsminister
Islands statsministrar